Henri Parisot peut faire référence à :

 Henri Parisot (1881-1963), général français ;
 Henri Parisot (1895-1984), sénateur des Vosges ;
 Henri Parisot (1908-1979), éditeur et traducteur.